297026 Corton – asteroide della fascia principale
 Aloxe-Corton – comune francese
 Corton – Vino di Côte de Beaune in Borgogna in Francia